Терменьга — река в Верховажском районе Вологодской области, правый приток Ваги. Берёт начало из озера Терменьгское. На всём протяжении течёт на север и северо-запад. В среднем течении, около деревни Куколовская, ширина реки составляет 16 метров, а глубина 1,7 метра.

Длина — 61 км, площадь водосборного бассейна — 291 км².

Населённые пункты 
В верхнем течении реки, недалеко от истока находится деревня Папинская, вместе с соседними деревнями образующая Верхнетерменьгский погост. Ранее здесь находилась Верхнетерменгская Воскресенская мужская пустынь, основанная в начале 17 века.
В среднем течении реки на обоих берегах реки расположено множество деревень Терменьгского сельского поселения:

 Писунинская
 Подведежье
 Лымзино
 Стиховская
 Мотовилово
 Коптяевская
 Каличье
 Коровино
 Куколовская
 Пахомовская
 Клыково
 Фроловская
 Филинская
 Горка

В нижнем течении, в 2,5 километрах от устья на правом берегу Терменьги находится деревня Бумажная Фабрика

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания 

Притоки Ваги
Реки Верховажского района